Александр Гребеножко:

 Гребеножко, Александр Александрович (род. 1976) — украинский футболист.
 Гребеножко, Александр Владимирович (род. 1953) — советский футболист.